Фреснедосо-де-Ибор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Иборес.  Занимает площадь 54,66 км². Население — 331 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса